Bestine est un prénom féminin.

Bestine célèbres 
 Bestine Kazadi

Autres 
 Bestine IV est une planète fictive dans la saga Star Wars. 
 Bestine est la capitale de la planète de fiction Tatooine dans la saga Star Wars. 

Prénom féminin

it:Pianeti di Guerre stellari#Bestine